Herrenhaus bezeichnet:

 Herrenhaus (Gebäude), ein von Adligen, Großgrundbesitzern oder Gewerken bewohntes Gebäude oder Anwesen

 Preußisches Herrenhaus, die erste Kammer des preußischen Landtags (1854–1918)
 Herrenhaus (Österreich), das Oberhaus des Österreichischen Reichsrates (1861–1918)
 House of Lords, das Oberhaus des Britischen Parlaments
 Kizokuin, das Oberhaus des japanischen Reichstags im Kaiserreich Japan (1889–1947)
 Magnatenhaus, das Oberhaus im ungarischen Reichstag im Königreich Ungarn

Siehe auch:
 Herrenhaus und Sklavenhütte
 Herrenhausen
 Herrhausen
 Herrnhausen

Siehe auch